Села:
 Басівка — Львівська область, Львівський район
 Басівка — Сумська область, Роменський район
 Басівка — Сумська область, Сумський район
 Басівка — Хмельницька область, Городоцький район

 Басівка — хутір на Бережанщині, знятий з обліку.